Smif 'n' Wessun: Reloaded – album degli Smif-N-Wessun del 2005
 Reloaded – album di Alexz Johnson del 2011
 Reloaded – album di Roc Marciano del 2012
 Reloaded – album di Unknown Hinson del 2012